

Toponyme 

 Palestro, une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie en Italie ;
 Palestro, une station de la ligne 1 du métro de Milan, en Italie ;
 Palestro, l’ancien nom de Lakhdaria, une commune de Haute Kabylie en Algérie. Ce centre de colonisation fut nommé Palestro (transcrit باليسترو en arabe) en mémoire de la bataille de Palestro (1859) ;

 La rue de Palestro, à Paris, commémore la bataille de Palestro (1859).

Histoire 
 La bataille de Palestro qui eut lieu à Palestro en 1859
 L’embuscade de Palestro qui eut lieu à Palestro (Lakhdaria) en 1956

Navires 
 Plusieurs classes de navires nommées 
 Le Palestro, un destroyer, lancé en 1920 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).